Пиа́ф () может означать:

 Пиаф, Эдит (1915—1963) — всемирно известная французская певица и актриса.
 Музей Эдит Пиаф
 «Пиаф» — пьеса 1981 года о жизни Эдит Пиаф.
 «Пиаф» — голландский мюзикл 1999 года на основе одноимённой пьесы.
 «Пиаф» — французский фильм 1974 года.
 «Пиаф» — американский телефильм 1984 года.
 «Пиаф: Её история, её песни» — американский документальный фильм 2003 года.
 «Пиаф» — португальский телефильм 2010 года.
 «Piaf! The show» — французский мюзикл.
 (3772) Пиаф — астероид.
 «Piaf» — альбом Элейн Пейдж.
 «Ле Пиаф» — французский автомобиль.
 PIAF — аббревиатура Международного фестиваля искусств в Перте ().